L'expression anglaise « Bottoms up! » est l'équivalent de l'expression française « Cul sec ! ».

Cinéma 
 , titre original de Tu seras star à Hollywood, film de David Butler sorti en 1934
 , film de Mario Zampi sorti en 1960
 , film américain d'Erik MacArthur sorti en 2006

Musique 
 Bottoms Up, single du groupe Nickelback sorti en 2011
 Bottoms Up, chanson de Nicki Minaj
 Bottoms Up, album d'Obie Trice sorti en 2012